Amar Quartett ist der Name folgender Streichquartette:
 Amar-Quartett (Frankfurt am Main), bestand von 1921 bis 1929
 Amar Quartett (Zürich), gegründet 1987